Исток:

 Исток — место, где водоток берёт своё начало.

Топоним

Россия 

Населённые пункты
 Исток — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края. упразднён в 1986 г.
 Исток — посёлок в Прибайкальском районе Бурятии.
 Исток — село в Кабанском районе Бурятии.
 Исток — посёлок в составе Советского района Улан-Удэ.
 Исток — деревня в Орловском сельском поселении Великоустюгского района Вологодской области.
 Исток — деревня в Покровском сельском поселении Великоустюгского района Вологодской области.
 Исток — посёлок в Советском районе Ростовской области.
 Исток — посёлок в Сухобузимском районе Красноярского края.
 Исток — посёлок в Большечерниговском районе Самарской области.
 Исток — посёлок муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области.

Реки
 Исток — река в Свердловской области и Пермском крае, приток Актая.
 Исток — река в Кабанском районе Бурятии, впадает в озеро Байкал.
 Исток — река в Архангельской области, приток Большой Инцы.
 Исток — река в Архангельской области, приток Ваенги.
 Исток — река в Пермском крае, приток Вильвы.
 Исток — река в Нижегородской области, приток Дорогучи.
 Исток — река в Красноярском крае, приток Енисея.
 Исток — река в Омской области, верхний приток Иртыша.
 Исток — река в Омской области, средний приток Иртыша.
 Исток — река в Тюменской области, нижний приток Иртыша.
 Исток — река в Тюменской области ().
 Исток — река в Свердловской области, приток Исети.
 Исток — река в Алтайском крае, приток Каменки.
 Исток — река в Томской области, приток Кети.
 Исток — река в Архангельской области, приток Койды.
 Исток — река в Свердловской области, приток Колонги.
 Исток — река во Владимирской области, приток Клязьмы.
 Исток — река в Архангельской области, приток Литы.
 Исток — река в Ивановской области, приток Луха.
 Исток — река в Свердловской области, приток Нелобки.
 Исток — река в Свердловской и Челябинской областях, приток Синары.
 Исток — река в Челябинской области, течёт из озера Иткуль в озеро Синара.
 Исток — река в Курганской области, приток Суери.
 Исток — река в Рязанской области, приток Таловки.
 Исток — река в Алтайском крае, приток Чарыша.
 Исток — река в Томской области, приток Шудельки.
 Исток — пересохший приток (по другим данным — рукав) Томи в Томске, к началу XX века превратившийся в ручьи Большой Исток и Малый Исток, а позднее — в «цепь» из озёр и болот.

Озеро
 Исток — озеро в Виноградовском районе Архангельской области.

Сербия (Косово)
Исток — город.
Исток — община.

Организации
 ОАО «НПП „Исток“» имени Шокина — предприятие по разработке и производству приборов СВЧ в Московской области.
 ЗАО НПП «Исток-Система» — предприятие по разработке и производству приборов функциональной диагностики в гастроэнтерологии в Московской области.

Другое 
 Исток — полнометражный аниме-фильм студии Gonzo.
 Исток — название одного из электродов полевого транзистора.
 Исток — точка с положительной дивергенцией поля скоростей в гидродинамике.

Примечания